Почётный гражданин Нижегородской области — государственная награда Нижегородской области, является высшей формой поощрения граждан.

История звания 
Звание Почётный гражданин Нижегородской области было учреждено Законодательным собранием Нижегородской области и администрацией Нижегородской области 21 июня 1994 года.

Основания награждения 
Звание присваивается за выдающиеся личные заслуги в общественно-значимой для всей области сфере деятельности, направленной на благо населения области и Российской Федерации. Звание «Почётный гражданин Нижегородской области» является личным пожизненным званием. В исключительных случаях звание может быть присвоено посмертно.

Званием могут быть удостоены:
 граждане Российской Федерации;
 иностранные граждане;
 лица с двойным гражданством.

Почётное звание не может быть присвоено:
 повторно одному и тому же лицу;
 лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.

Порядок и процедура присвоения звания 
Присвоение Почётного звания осуществляется Законодательным собранием Нижегородской области. Ходатайства о присвоении Почётного звания рассматриваются комиссией по представлению к почётным званиям Нижегородской области по мере их поступления в Законодательное собрание Нижегородской области по каждой кандидатуре отдельно при наличии заключения Губернатора. На основании решения комиссии Законодательное собранием большинством голосов от установленного числа депутатов принимает решение о присвоении Почётного звания, которое оформляеться постановлением Законодательного собрания.

Порядок награждения 
Лицу, удостоенному Почётного звания, вручается памятная медаль, диплом и выдается удостоверение. Диплом и удостоверение подписываются Губернатором и Председателем Законодательного собрания. Подписи заверяются гербовыми печатями Правительства Нижегородской области и Законодательного Собрания Нижегородской области.

Имена Почётных граждан Нижегородской области в хронологическом порядке заносятся в Книгу Почета и Книгу Памяти Нижегородской области. Внесение соответствующих записей осуществляется аппаратом Правительства Нижегородской области.

Вручение медали, диплома и удостоверения лицам, удостоенным Почётного звания, производится на заседании Законодательного собрания в торжественной обстановке с приглашением представителей средств массовой информации и инициаторов ходатайства о присвоении Почётного звания. В случае смерти лица, которому не были вручены указанные атрибуты при жизни, а также при посмертном присвоении Почётного звания они передаются его наследникам без права ношения.

Статус и права почётного гражданина 
Лица, удостоенные Почётного звания, имеют право на:
 участие в заседаниях Законодательного собрания с правом совещательного голоса;
 безотлагательный прием Губернатором , Председателем Законодательного собрания, руководителями министерств и иных органов исполнительной власти области, главами администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Лицам, удостоенным Почётного звания, на территории области предоставляются следующие меры социальной поддержки:
 ежегодная оплата органами социальной защиты населения путевки в санаторий, находящийся на территории области, а вместо неиспользованной путевки - выплата компенсации её средней стоимости;
 ежемесячная денежная выплата в размере трех тысяч рублей;
 ежемесячная денежная компенсация (если они проживают на территории области) за жилое помещение и коммунальные услуги, кроме платы за электроснабжение и платы за твердое топливо (при наличии печного отопления), с учётом нетрудоспособных членов семей, совместно с ними проживающих; освобождение от платы за электроснабжение с учётом нетрудоспособных членов семей, совместно с ними проживающих; денежная компенсация платы от стоимости твердого топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению (при наличии печного отопления).
 внеочередная госпитализация по медицинским показаниям.

Почётные граждане Нижегородской области

См. также 
 Губернатор Нижегородской области
 Законодательное собрание Нижегородской области
 Правительство Нижегородской области
 Награды и премии Нижегородской области

Примечания

Ссылки 

 Закон Нижегородской области от 27.06.2007 № 72-З «О почётном звании „Почётный гражданин Нижегородской области“» 
 Список почётных граждан Нижегородской области на сайте Законодательного собрания Нижегородской области
 Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почётный гражданин Нижегородской области»
 Нижегородский некрополь (Почётные граждане Нижегородской области) 

Почётные звания Нижегородской области
Награды Нижегородской области